Lamine Diatta (Dakar, 2 de julho de 1975) é um futebolista profissional senegalês, defensor, milita no Al-Ahli Sports Club.

Carreira 
Diatta integrou o elenco da Seleção Senegalesa de Futebol na Copa do Mundo de 2002 e no Campeonato Africano das Nações de 2008.

Ligações externas
Perfil em Ogol

Naturais de Dakar
Futebolistas do Senegal
Senegaleses de ascendência francesa
Futebolistas do Toulouse Football Club
Futebolistas do Olympique de Marseille
Futebolistas do Stade Rennais Football Club
Futebolistas do Olympique Lyonnais
Futebolistas da Association Sportive de Saint-Étienne
Futebolistas do Besiktas JK
Futebolistas do Newcastle United F.C.
Futebolistas do Al-Ahli Sports Club
Jogadores da Seleção Senegalesa de Futebol
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 2002
Jogadores da Copa das Nações Africanas de 2004
Jogadores da Copa das Nações Africanas de 2006
Jogadores da Copa das Nações Africanas de 2008